Truncatella är ett släkte av svampar. Truncatella ingår i familjen Amphisphaeriaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Kolkärnsvampar
Truncatella